Шаблі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний захід від Діжона, 18 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1008 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2309,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Навколо муніципалітету знаходить виноробна зона Шаблі, в якій виробляють всесвітньо відоме вино з такою ж назвою.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Шаблі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шаблі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна